

Patronyme
 Dominique Westberg, est une comédienne française de doublage.
 Quentin Westberg, (1986- ), est un footballeur franco-américain. 

Homonymie
Homonymie de patronyme